SŽD-Baureihe S steht für:
 SŽD-Baureihe З
 SŽD-Baureihe С